Rendezvous eller rendez-vous kan syfta på:

 Rendezvous –  dockning mellan rymdfarkoster, se dockning
 Rendezvous – en teknik för automatisk nätverkskonfigurering så som den användes av Applesom 2005 bytte namn till Bonjour (protokoll)
 Rendez-vous (musikalbum) – ett album av Jean Michel Jarre
 Rendezvous (album) – ett album av Christopher Cross
 Rendezvous (samlingsalbum) – ett svenskt samlingsalbum
 Rendezvous (låt) – en låt av Craig David, låt nr 3 i albumet Born to Do It som kom ut år 2000
 Rendezvous (radioprogram) – ett radioprogram i Sveriges Radio P2 
 Rendez-vous (film) – en film av Lisa Azuelos
 Rendez-vous (John Ballard) – en sång av John Ballard
 Rendez-Vous (musikgrupp) – en slovensk musikgrupp